Paloma perdiz puede referirse a:

 La Starnoenas cyanocephala, ave endémica de Cuba.
 La Microgoura meeki, ave extinta de las Islas Salomón.
 Todas las especies del género Alopecoenas, palomas propias de Oceanía y otras  islas del Pacífico.
 Dos especies del género Gallicolumba, palomas propias del archipiélago malayo.
 Diversas especies del género Geotrygon, palomas propias del Caribe y de América Central y del Sur.

Nombres vernáculos de aves